USS Bainbridge (CGN-25) – incrociatore missilistico statunitense
USS Bainbridge (DDG-96) – cacciatorpediniere statunitense